6. mistrovství světa v atletice do 17 let se uskutečnilo ve dnech 8. července – 12. července 2009 v italském městě Brixen.

Výsledky

Muži

Ženy 

Atletika v roce 2009
Atletika v Itálii
Sportovní události v Itálii
Sport v Brixenu
Mistrovství světa v atletice do 17 let
Sport v Itálii v roce 2009